Wild and Peaceful ("selvaggio e pacifico" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Wild and Peaceful – album di Kool & the Gang del 1973
 Wild and Peaceful – album di Teena Marie del 1979
 Wild and Peaceful – traccia dell'album No Time Like the Future degli Incognito del 1999